Орден Непорочного зачатия Девы Марии Вила-Висозской () — старший династический орден дома Браганса (Португалия).

История 

Орден был учреждён 6 февраля 1818 года королём Жуаном VI как Военный орден Девы Марии Висозской (). Вручался за выдающиеся заслуги, как подданным Соединённого королевства Португалии, Бразилии и Алгарве, а затем Португалии, так и иностранцам. Первыми кавалерами ордена стали португальцы, отличившиеся в войне против наполеоновской оккупации. Последний король династии Браганса, Мануэл II, находясь в изгнании, преобразовал орден из военного в династический. Святой покровительницей ордена считается дева Мария. Орден был официально восстановлен в 1983 году, что фактически означает что все награждения между 1910 (год свержения монархии в Португалии) и 1983 годом были неофициальными. День ордена отмечается 8 февраля, в католический праздник Непорочного зачатия.

Первыми кавалерами Большого креста после повторного учреждения ордена стали инфант Хуан де Бурбон, отец Хуана Карлоса I, инфант Карлос Калабрийский и эрцгерцог Австрийский Отто фон Габсбург. В дальнейшем кавалерами Большого креста стали Виктор Эммануил, герцог Савойский, кронпринц Югославии Александр и братья Дуарте Пиу, главы дома Браганса, — Мигел (герцог Визеу) и Энрике (герцог Коимбра).

Структура ордена, в отличие от более ранних португальских рыцарских орденов, таких, как орден Христа, орден Святого Бенедикта Ависского и орден Меча Святого Иакова, учреждённых как монашеские и позже секуляризованных, больше походила на структуру ордена Башни и Меча, возрождённого незадолго до этого Жуаном VI. Гроссмейстером ордена является глава дома Браганса. При учреждении ордена были определены три степени — Большой крест, командор и рыцарь — и максимальное число носителей (12 кавалеров Большого креста, не считая сверхштатных, 40 командоров и 100 рыцарей). На практике, однако, награждение орденом происходило редко, как до революции, так и после возвращения главы династии Браганса в Португалию в 1950 году. В ознаменование 350-летия независимости Португалии герцог Браганса ввёл в дополнение к трём существующим степеням ордена медаль Заслуг ордена. Этой медалью была, в частности, награждена вся сборная Португалии по футболу после чемпионата мира 2006 года.

В 1955 году Фонд дома Браганса издал книгу «Военный орден Непорочного зачатия девы Марии Вила-Висозской», где содержится информация о его истории с момента создания, статут, связанные с орденом королевские указы, директивы и другие документы, а также изображения знаков ордена. Книга представляет собой наиболее авторитетный источник сведений по истории ордена.

Гроссмейстеры 
 Педру I, император Бразилии
 Жуан VI
 Мария II
 Мигел I
 Педру V
 Луиш I
 Карлуш I Мученик
 Мануэл II
 Дуарте Нуну, герцог Браганса
 Дуарте Пиу, герцог Браганса

Знаки отличия 

Дизайн ордена был разработан французским художником Жаном-Батистом Дебре. Знак ордена представляет собой увенчанную короной девятиконечную звезду. Основные лучи звезды покрыты белой эмалью с золотым ободком, а между ними располагаются пучки золотых лучей, на которых размещены белые эмалевые пятиконечные звёзды.

Центр звезды занимает позолоченный медальон, заключённый в ободок синей эмали. В центре медальона монограмма из латинских букв A и M, что означает «Ave Maria». По синей кайме идёт надпись «PADROEIRA DO REINO» (порт. «Патронесса королевства»).

Звезда ордена, которую имеют право носить рыцари Большого креста и командоры, представляет собой увеличенный знак ордена с минимальными изменениями: корона украшена семью драгоценными камнями (тремя красными и четырьмя зелёными — цвета флага Португалии) и сдвинута вниз, частично закрывая верхний луч девятиконечной звезды.

Лента ордена — муаровая голубая с белыми полосами по краям.

Примечания

См. также 
 Династия Браганса
 Кавалеры ордена Непорочного зачатия Девы Марии Вила-Висозской

Ссылки 
 Дуарте Пиу, герцог Браганса, на сайте королевского дома Португалии. Гроссмейстер ордена с его знаками. 

Непорочного зачатия
Непорочного зачатия